

Geografia 
 Sani – comune della Mauritania

Persone 
 Sani (Saija Aartela; 1971) – cantante finlandese
 Chiara Sani (1963) – attrice e conduttrice televisiva italiana
 Dino Sani (1932) – ex calciatore brasiliano, di ruolo di centrocampista
 Federico Sani (1893-1974) – arbitro di calcio italiano
 Giacomo Sani (1833-1912) – militare e politico italiano
 Luca Sani (1965) – politico italiano
 Massimo Sani (1929-2018) – regista, sceneggiatore e giornalista italiano
 Saverio Sani (1947) – indologo, linguista e accademico italiano
 Stefano Sani (1961) – cantante e conduttore televisivo italiano
 Ugo Sani (1865-1945) – generale e senatore italiano del Regno

Religione
 Śani – divinità induista